Hromiwka (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hromiwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Hromiwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Hromiwka (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw
 Hromiwka (Sudak), Dorf auf der Krim, Stadtgemeinde Sudak